Lepaute ist:

Familienname folgender Personen:

 Jean André Lepaute (1720–1789), französischer königlicher Uhrmacher
 Jean Baptiste Lepaute (1727–1802), französischer königlicher Uhrmacher
 Nicole-Reine Lepaute (1723–1788), französische Astronomin

Außerdem:
 Lepaute (Mondkrater), benannt nach Nicole-Reine Lepaute
 (7720) Lepaute, ein nach Nicole-Reine Lepaute benannter Asteroid